Аэрохоккей () — игра с участием двух игроков. Цель игры — забить шайбу в ворота противника.

Оборудование 
Для игры необходимы стол для аэрохоккея, две специальные биты и шайба.

Типичный стол для аэрохоккея — это большая гладкая игровая поверхность, окруженная бортиком, предотвращающим падение шайбы и бит. По краям стола расположены щели, выполняющие роль ворот. Позади ворот или под ними находятся отверстия, через которые возвращается забитая шайба. Через небольшие отверстия на игровой поверхности создаётся циркуляция воздуха, уменьшающая трение и тем самым увеличивающая скорость игры.

 
В настоящее время единственные столы, утверждённые Американской Ассоциацией Аэрохоккея (USAA — United States Air-Table-Hockey Association) для турниров — восьмифутовые столы производства Dynamo. Среди утверждённых столов — Photon, Pro-Style, более старые Blue Top, Brown Top, Purple Top и Black Top с нераскрашенными бортиками. Такие столы, как HotFlash 2 с неоновой подсветкой, не разрешены для проведения соревнований, но тем не менее остаются замечательными моделями для игры и тренировки.

Бита для аэрохоккея состоит из простой ручки, прикреплённой к плоской поверхности, двигающейся в процессе игры по столу. Самые распространённые, т. н. «высокие» биты напоминают маленькие пластмассовые шляпы. Есть также другой тип бит — плоские, с более короткой рукояткой.
 
Шайбы для аэрохоккея представляют собой плоские диски, выполненные из пластикового материала, известного как лексан. Стандартные, одобренные Ассоциацией, шайбы — жёлтого, красного и зелёного цвета.
В соревнованиях на лицевую сторону шайбы наклеивается специальная тонкая белая бумага.

Электроника аэрохоккея управляет компрессором, который нагнетает воздух. Для подсчёта очков служат оптические датчики, а на коммерческих столах также стоят электрозамки, блокирующие после игры шайбу внутри стола. На некоторых коммерческих столах во время игры звучит музыка, подогревающая азарт игроков.

Правила игры 
Краткие правила игры, утверждённые Российской Федерацией Аэрохоккея для столов «Динамо/Dynamo».

Игрока, начинающего матч, определяют вбрасыванием шайбы или жребием. За каждую забитую в ворота противника шайбу присуждается одно очко. Выигрывает тот, кто первым наберёт семь очков. Гол засчитывается, когда шайба падает в ворота, даже если это не зафиксировано электронным устройством для подсчёта очков. Если шайба зависает в воротах под наклоном — это гол.

Отбивать шайбу игрок может, когда она находится на его половине поля, причём сделать это он должен в течение 7 секунд. Если он не отобьёт шайбу за это время, шайба достаётся противнику.

Прижимать битой шайбу к столу категорически запрещено (это очень серьёзное нарушение, так как может привести к повреждению игровой поверхности), в этом случае шайба переходит сопернику.
Игрок не может касаться шайбы чем-либо, кроме биты. За это шайба также переходит сопернику.
Если игрок останавливает шайбу рукой или чем-либо ещё, кроме биты, засчитывается нарушение и объявляется штрафной удар.
Касание шайбы, находящейся на стороне противника, тоже считается нарушением. Полностью пересекать битком центральную линию нельзя — игра останавливается и ход передаётся. Если шайба покидает пределы стола после сильного удара от чужого битка, ход передаётся защищающемуся игроку — несмотря на то, что шайба вылетела от его битка.

Технические особенности 
В связи с особенностями аркадного оборудования
 игра идёт до установленного числа голов без формального ограничения времени, что нехарактерно для аркад (обычно настраивают на 5, точное количество отображено на табло счёта как большее значение голов закончившегося матча, при этом джамперами можно установить не более 7, именно 4+2+1)
 если игроки не видели предыдущий матч то первым бросает тот кому выдана шайба, а если играют второй или последующий- проигравший в предыдущем

Тактика игры 

Очень известная тактика
«Неподвижный офицер»
или просто «Слон».
Суть этой тактики заключается в том, чтобы не отходить от ворот и прикрывать самую середину, а если же шайба полетит к краю ворот, биту можно просто сдвинуть на пару сантиметров. Эта тактика подходит только для защиты, атаковать ей не очень удобно.

Тактика: «Лучшая защита — это нападение». Суть её заключается в том, чтобы забить противника в угол резкостью удара. Все удары должны происходить очень резко и очень сильно. Но смотрите не перестарайтесь, этой тактикой можно забить не только сопернику, но и себе. Эта тактика больше подходит только для наступления, но обороняться при этой тактике очень сложно.

Тактика «Весёлый угол». Все удары проводить от бортика, когда вы бьете битком по шайбе, угол должен направляться к воротам соперника, эта тактика легка и для наступления, и для защиты, но учитывайте, что соперник не сможет выровнять с первого раза шайбу, поэтому она и к вам прилетит, соответственно, под углом.

История и турниры 
Аэрохоккей был изобретён тремя инженерами Корпорации Brunswick в Маскигоне, штат Мичиган, в конце 1960-х годов. Брэдфорд Болдуин, Филип Кроссман и Роберт Кенрик построили стол для тестирования системы циркуляции воздуха, применяющейся в других, не имеющих отношения к аэрохоккею, проектах. В свободное от работы время они играли за этим столом, используя круглую шайбу и квадратные биты. На концах стола помещались светочувствительные элементы и обычные дверные звонки, оповещавшие о голе. Затем было решено, что такая игра может понравиться широкой аудитории. Так появился аэрохоккей.

Инженер компании Brunswick Billiards Боб Лемье, фанат большого хоккея, в 1972 году организовал производство и продажу оборудования для аэрохоккея. Дело оказалось успешным, приносило солидный доход, и к середине 1970-х годов возникла потребность в организации турниров. Для установления единых правил игры в 1978 году Филипп «Фил» Арнольд создал USAA — Американскую ассоциацию аэрохоккея (United States Air-Table Hockey Association). С момента её основания Ассоциация судила как минимум один матч в масштабе страны или чемпионат мира по аэрохоккею каждый год, наградив 12 разных чемпионов за 30 лет. USAA остаётся единственной признанной во всём мире организацией по аэрохоккею, она наладила тесное сотрудничество с фирмами-производителями столов для аэрохоккея и работниками сферы рекламы. Сейчас турниры по аэрохоккею проводятся в сложившемся кругу профессиональных игроков со всего мира на базах рядом с Хьюстоном, Сан-Франциско, Лос-Анджелесом , Денвером, Чикаго, Нью-Йорком, Мэрилендом и Бостоном в США; Барселоной (Каталония) и Севильей в Испании; Санкт-Петербургом, Москвой и десятком других регионов в России; Брно в Чехии. С конца 1980-х Каракас (Венесуэла) служил центром активности. Трёхкратный чемпион мира Хосе Мора и другие финалисты родились именно там. С 1999 года, однако, активность жителей Венесуэлы резко сократилась.

25 августа 2007 года состоялся Техасский турнир, на котором присутствовали «отцы» аэрохоккея — Брэдфорд Болдуин, Филип Кроссман и Роберт Кенрик. Они впервые появились на турнире вместе со времён изобретения игры.

18 ноября 2006 г. учреждена European Air Hockey Association (EAHA), под эгидой которой прошли 1-й и 2-й чемпионаты Европы по аэрохоккею в Барселоне. Права на проведение 3-го чемпионата Европы были переданы WTHA (Чехия), но из-за отсутствия столов «Динамо/Dynamo» турнир не состоялся по версии ЕАНА , а по версии WTHA в нём сыграло около десятка европейских стран. Общероссийской национальной федерацией является Российская федерация аэрохоккея (РФА)/Russian Airhockey Federation (RAF), организующая чемпионаты России, Кубки России и формирующая сборную для выезда на международные турниры, к сожалению сайт РФА уже более года закрыт. Турниры в субъектах Российской Федерации проводят: Московская ассоциация аэрохоккея (МАА), Федерация аэрохоккея Пермского края (ФАПК), Федерация Аэрохоккея Санкт-Петербурга (ФАСП), Федерация аэрохоккея Великого Новгорода (ФАВН), Хабаровская лига аэрохоккея (ХЛА), Воронежская федерация аэрохоккея (ВФА), Уссурийская ассоциация аэрохоккея (УАА).

Чемпионаты мира USAA 
Американская Ассоциация Аэрохоккея (USAA — United States Air-Table-Hockey Association) проводит в Лас-Вегасе с конца 1970-х Чемпионаты мира в личном разряде.

Альтернативное развитие 

После скандального Чемпионата Европы 2008, в котором не участвовали и который не признали игроки из России и Каталонии, появилась возможность говорить о Чемпионатах Европы по разным версиям. Ниже приводится география и победители ЧЕ с официального сайта WTHA. Чемпионат Европы гостил уже в пяти странах, в ЧЕ 2012 участвовали игроки 11 стран.

История Турниров

Чемпионаты мира WTHA 
 1-й, 2016 — Чехия. Первый Чемпионат мира в личном и командном разрядах под эгидой WTHA прошёл в Чехии

Cостав сб. России : Дмитрий Павлов , Сергей Грязнов , Сергей Курчаков , Анастасия Виноградова , Семен Томашполь

Победители Командного Разряда Чемпионата мира

Победители Общего разряда Чемпионата мира

Победители Женского разряда Чемпионата мира

Юниорский разряд Чемпионата мира

Кубки мира WTHA 
Кубки Мира WTHA проводились дважды в 1992 и 1996 , но без аэрохоккея. Решено возродить данный турнир , как альтернативу отмененного из-за коронавируса Чемпионата мира 2020 , в нем сыграют те страны , которые смогут приехать на территорию ЕС в октябре-ноябре 2020. В связи с ситуацией в Чехии , World Cup 2020 , назначенный на 31 октября - 1 ноября , был отменен.

Чемпионаты Европы WTHA

Общепризнанные Чемпионаты Европы 
 1-й, 2006 — Барселона, Испания
 2-й, 2007 — Барселона, Испания

Чемпионаты Европы по версии WTHA 
 3-й, 2008- Мост, Чехия
 4-й, 2009 — Водзислав, Польша
 5-й, 2010 — Синиша, Словакия
 6-й, 2011 — Санкт — Петербург, Россия
 7-й, 2012 — Водзислав, Польша
 8-й, 2014 — Краков, Польша
 9-й, 2018 — Синиша, Словакия
 10-й, 2022 — Модржице, Чехия

Призёры

Победители Командного Разряда

Победители Общего разряда

Победители Женского разряда

Юниорский разряд

Парадоксы истории аэрохоккея 
На 1-м Чемпионате Европы в Барселоне (2006) участвовали всего 2 команды: Каталония (от ЕАНА) и Чехия (от WTHA), также в турнире сыграли более опытные американцы. Что произойдёт, если Чемпионом Европы станет американец, в регламенте не прописали. В результате в финал вышел американец сербского происхождения — Горан Митич и выиграл ЧЕ. Каталонцы отразили в своей статистике 1 место Митича, а представители WTHA посчитали его победу неправомочной и записали золото на лучшего европейца — Хосе Луиса Комачо (Испания) . Почему стороны не договорились записать Горана Митича сербом — это одна из тайн аэрохоккея.

Источники 
 Сайт Московская Ассоциация Аэрохоккея, проведение турниров в Москве
 Сайт Российская Федерации Аэрохоккея (РФА) — создана 28 мая 2006 г., главная цель — профессионально развивать в России стандарт настольного хоккея — «аэрохоккей».
 Сайт Российская Ассоциация Настольного Хоккея (РАНХ) — создана 16 июня 2001 г., главная цель — координация развития в России наилучших стандартов настольного хоккея (включая аэрохоккей), на которых возможно проведение спортивных турниров, путём налаживания сотрудничества между независимыми федерациями.

 Сайт Федерация аэрохоккея Пермского края
 Сайт Ярославская фабрика настольных игр — производство аэрохоккея.

Примечания 

Игровые виды спорта
Настольный хоккей
Настольные игры по алфавиту